Miasta w USA:
 Spring Brook – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dunn
Gminy w USA:
 Spring Brook (ang. Spring Brook Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Kittson
 Spring Brook (ang. Spring Brook Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lackawanna
 Spring Brook (ang. Spring Brook Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dunn